|-
| (54301) 2000 JG64||||10 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54302) 2000 JA66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54303) 2000 JD66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54304) 2000 JE66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54305) 2000 JB69||||1 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54306) 2000 JC70||||2 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54307) 2000 JT71||||1 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54308) 2000 JF73||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54309) 2000 JN73||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54310) 2000 JO73||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54311) 2000 JR73||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54312) 2000 JZ73||||2 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (54313) 2000 JL75||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54314) 2000 JS75||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54315) 2000 JU75||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54316) 2000 JV75||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54317) 2000 JD76||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54318) 2000 JF76||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54319) 2000 JG76||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54320) 2000 JL80||||6 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (54321) 2000 JA81||||15 травня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (54322) 2000 JZ83||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54323) 2000 JQ86||||1 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54324) 2000 KO3||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54325) 2000 KP3||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54326) 2000 KY3||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54327) 2000 KB4||||27 травня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (54328) 2000 KO5||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54329) 2000 KD6||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54330) 2000 KH7||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54331) 2000 KS7||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54332) 2000 KQ9||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54333) 2000 KJ10||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54334) 2000 KS10||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54335) 2000 KJ12||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54336) 2000 KU13||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54337) 2000 KL15||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54338) 2000 KN18||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54339) 2000 KA19||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54340) 2000 KX22||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54341) 2000 KD24||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54342) 2000 KF24||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54343) 2000 KY26||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54344) 2000 KK27||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54345) 2000 KS28||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54346) 2000 KZ28||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54347) 2000 KB29||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54348) 2000 KP29||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54349) 2000 KX29||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54350) 2000 KO30||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54351) 2000 KV30||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54352) 2000 KK31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54353) 2000 KH32||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54354) 2000 KO32||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54355) 2000 KJ33||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54356) 2000 KK33||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54357) 2000 KN33||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54358) 2000 KM35||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54359) 2000 KD36||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54360) 2000 KK36||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54361) 2000 KM37||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 54362 Рестітутум (Restitutum)||||27 травня 2000||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (54363) 2000 KH39||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (54364) 2000 KN42||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54365) 2000 KO42||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54366) 2000 KL43||||26 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (54367) 2000 KL48||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54368) 2000 KM50||||23 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54369) 2000 KS50||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54370) 2000 KT50||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54371) 2000 KC52||||23 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54372) 2000 KN53||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54373) 2000 KZ53||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54374) 2000 KM55||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54375) 2000 KO55||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54376) 2000 KV56||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54377) 2000 KE58||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54378) 2000 KB60||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54379) 2000 KA61||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54380) 2000 KR61||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54381) 2000 KD62||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54382) 2000 KM62||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54383) 2000 KC63||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54384) 2000 KU63||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54385) 2000 KB64||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54386) 2000 KD64||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54387) 2000 KF64||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54388) 2000 KD65||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54389) 2000 KS65||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54390) 2000 KZ66||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54391) 2000 KO67||||31 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54392) 2000 KH70||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54393) 2000 KX72||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54394) 2000 KB73||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54395) 2000 KD75||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54396) 2000 KW78||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54397) 2000 KC80||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54398) 2000 KP82||||23 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54399) 2000 KV82||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54400) 2000 LD||2000 LD||1 червня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|}

Див. також 
 Список астероїдів

54300